Brome – miasto w Niemczech
 Brome – miejscowość w Quebec
 Brome – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Gmina zbiorowa Brome – gmina zbiorowa położona w niemieckim